Choapa puede referirse a:
 El Río Choapa, en la IV Región de Coquimbo, Chile.
 La Provincia de Choapa, de la IV Región de Coquimbo, Chile.
 La Estación Choapa, estación ferroviaria ubicada en la localidad de Illapel.